Вавилов, Иван:
 Вавилов, Иван Ильич (1863—1928) — российский купец и общественный деятель, отец Н. И. и С. И. Вавиловых.
 Вавилов, Иван Саввич (? — 1856) — российский купец, автор трудов по коммерции, географ. Вавилов, Иван Фёдорович (1897—1960) — советский энтомолог, фитопатолог.